Horstedt (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Horstedt (Noord-Friesland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein